Sauvageau ist der Familienname von:
Benoît Sauvageau (1963–2006), kanadischer Politiker
Camille François Sauvageau (1861–1936), französischer Botaniker (Algen)

Siehe auch:
 Sauvageot